Gianni Meccia – cantautore italiano
Méccia – gruppo etnico del Corno d'Africa
Meccia – pista sciistica nel comprensorio sciistico del Monte Moro, in Piemonte